Terasa (z franc. terrace a z lat. terra, země) může být:

obecně
 přírodní nebo uměle vytvořená plošina, stupeň v terénu, případně zpevněný zdí

přírodní
 terasa (geologie) – v geomorfologii pruh vodorovné, mírně zvlněné či nakloněné plochy v zemském reliéfu, často podél řek a vodních ploch
 jezerní terasa
 říční terasa

umělá
 terasa (zemědělství) – stupňovitá úprava půdy pro pěstování plodin (rýže, vinné révy aj.) na strmých svazích, často i s umělým zavodňováním
 terasa (stavba) – vodorovná plocha kolem stavby, zpevněná podezdívkou, opatřená zábradlím a upravená pro pobyt osob; někdy i takto upravená plochá střecha budovy

místní název
 Severní Terasa – samosprávný městský obvod města Ústí nad Labem se stejnojmenným sídlištěm